Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики () — декларация, согласно которой Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, а затем и в Республику Татарстан.

История 
Декларация о государственном суверенитете была подписана 30 августа 1990 года Председателем Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимером Шаймиевым. По декларации высшим органом государственной власти Республики определялся Верховный Совет Татарской Советской Социалистической Республики.

См. также 
 Референдум о суверенитете Татарстана (1992)

Примечания

Ссылки 
 Полный текст декларации на русском

Татарская
Сепаратизм в России
Политика Татарской АССР
Август 1990 года
1990 год в Татарстане
Татарское национальное движение